Пуерто Бланко има више значења:

 Пуерто Бланко (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко, Ел Магечи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко, Ел Хентил (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко, Пуерто Карнеро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко, Пуерто Рио Верде (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко, Напучи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуерто Бланко (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто Бланко (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто Бланко (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто Бланко (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерто Бланко (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Бланко, Парас дел Пуерто (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Бланко (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Бланко (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Бланко (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Бланко (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто Бланко (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто Бланко (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто Бланко (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику